Мели́сса Ле́о (; род. 14 сентября 1960, Манхэттен, Нью-Йорк) — американская актриса, сотрудничающая, в основном, с режиссёрами независимого кино. Работа в фильме «Замёрзшая река» принесла ей в 2009 году номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль, а спустя два года она выиграла награду за роль второго плана в фильме «Боец». В 2013 году Лео получила премию «Эмми» за гостевую роль в сериале «Луи».

Ранние годы 
Лео родилась в семье учительницы Маргарет Лео (урождённой Чессингтон) и редактора и рыбака Арнольда Лео. Училась в Нью-Йоркском государственном университете, но не закончила его.

Карьера 
Первую роль Мелисса Лео сыграла в дневной мыльной опере «Все мои дети» в 1984—1985 годах. Наибольшую известность Лео получила благодаря сериалу «Убойный отдел», где сыграла детектива Кей Хоуард — единственную женщину в первоначальном составе отдела.

Личная жизнь 
В 1987 году у Лео родился сын от актёра Джона Хёрда, Джон Мэттью «Джек» Хёрд III.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Выпускники Перчейз-колледжа
Киноактрисы США